The Brass Bowl – cortometraggio del 1914 diretto da George A. Lessey e Ben F. Wilson
The Brass Bowl – film del 1924 diretto da Jerome Storm